Francja:
 Wahlbach – miejscowość

Niemcy:
 Wahlbach – dzielnica gminy Burbach w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Siegen-Wittgenstein
 Wahlbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Zobacz też:
 Walbach
 Wallbach